Oeiras ist
 eine Stadt in Portugal, siehe Oeiras
 eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Piauí, siehe Oeiras (Piauí)
 eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Pará, siehe Oeiras do Pará
 ein Nebenfluss des Guadiana in Portugal, siehe Oeiras (Guadiana)
 ein Bistum im brasilianischen Bundesstaat Piauí, siehe Bistum Oeiras